Budișteni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Budișteni (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Budișteni (Buzău), Dorf im Kreis Buzău